Анрі Паде Анрі Ежен Паде (фр. Henri Eugène Padé, * 17 грудня 1863, Аббевіль — † 9 липня 1953, Екс-ан-Прованс) — французький математик, учень Шарля Ерміта.
 Чиконді-Паде — аул в Чечні, нині покинутий.